Die Mestaruussarja 1934 war die fünfte Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter acht Mannschaften vom 6. Mai bis 7. Oktober ausgespielt. Meister wurde Helsingin Palloseura vor Titelverteidiger Helsingfors IFK.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Torschützenkönig wurde zum dritten Mal nach 1930 und 1933 Olof Strömsten vom Helsingfors IFK mit 15 Toren.

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1934
1934